Gere László (?) kerékpárversenyző
 Gere László (1962) labdarúgó
 Gere László (?) MTI fotósa